Militaire luchtvaart (algemeen) - het gebruik van vliegtuigen voor militaire doeleinden
Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger - ML-KNIL